Le Syndicat du Pays Dunois est un pays français du département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.

Historique 

Créé le , le Pays Dunois se fonde à la suite d'actions de développement territorial menées par des associations (comité de bassin d’emplois, Pays d’accueil de la Haute Vallée du Loir) depuis les années 80 sur le sud du département d'Eure-et-Loir.

Territoire

Géographie 
Le Pays Dunois s'étend sur le sud du département d'Eure-et-Loir près des départements du Loir-et-Cher au sud, du Loiret à l'est et de la Sarthe à l'ouest et regroupe 42 communes euréliennes.

Il est situé sur la région géologique du bassin parisien et le bassin hydrographique Loire-Bretagne. Traversé du nord au sud par le Loir et ses affluents dont l'Yerre, l'Ozanne, la Conie et l'Aigre.

Le territoire du pays chevauche les régions naturelles du Perche (à l'ouest) et de la Beauce (à l'est) séparés tous deux par le Loir.

 

Le territoire du pays correspond à ceux des communautés de communes qui le composent et s'étend sur une superficie de  km² pour une population de  habitants (recensement ) soit une densité de  habitants par km².

Les aires d'attractions du Pays Dunois sont Châteaudun, Brou et Bonneval.

Le Pays est traversé par la ligne de Chartres à Bordeaux-Saint-Jean qui dispose de trois gares ferroviaires (gare de Brou, gare d'Arrou et gare de Courtalain - Saint-Pellerin) et la ligne de Brétigny à La Membrolle-sur-Choisille qui dispose de trois gares ferroviaires (gare de Bonneval, gare de Châteaudun et gare de Cloyes).

La frange ouest du Pays Dunois est intégrée au parc naturel régional du Perche.

Composition 
Le Pays Dunois se compose de deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) :
 Communauté de communes du Bonnevalais ;
 Communauté de communes du Grand Châteaudun.

Les deux communautés de communes représentent 42 communes.

Administration

Siège 
Le siège du pays se situe à Châteaudun.

Présidence 

Le comité syndical du  a élu son président, Hugues d’Amécourt, conseiller communautaire à la communauté de communes du Grand Châteaudun, et désigné ses trois vice-présidents qui sont :

 Evelyne Rapp-Leroy, conseillère communautaire à la communauté de communes du Bonnevalais ;
 Bertrand Arbogast, conseiller communautaire à la communauté de communes du Grand Châteaudun ;
 Julie Kaban, conseillère communautaire à la communauté de communes du Grand Châteaudun.

À la suite de la loi sur le non-cumul des mandats, Philippe Vigier démissionne de la présidence du Syndicat Mixte du Pays Dunois en 2017. Philippe Duprieu succède à Philippe Vigier à la présidence du Pays Dunois, le 18 septembre 2017 suivi d'Hugues d’Amécourt le 27 juillet 2020.

Compétences 
Les objectifs du Syndicat mixte du Pays Dunois tiennent essentiellement en l'aménagement équilibré des équipements et services sur le territoire en tenant compte de la charte de développement du pays. Ces actions visent principalement :

 L’étude de toutes actions utiles au développement et à l’aménagement du territoire du pays :
 La valorisation économique de ses territoires ;
 La préservation du cadre de vie naturel et de l'environnement ;
 Le développement d'une offre de service de proximité ;
 L'habitat ;
Le tourisme, accueil, patrimoine ;
Les activités de loisirs, sociales, culturelles, sportives.
 L'élaboration des programmes d’aménagement et de développement dans le cadre des procédures d’aménagement départementales, régionales, nationales ou européennes, intersectorielles ou thématiques ;
L'élaboration, le suivi, l'évaluation et la révision du schéma de cohérence territoriale.

Budget

Voir aussi

Liens internes 
 Liste des intercommunalités d'Eure-et-Loir
 Liste des communes d'Eure-et-Loir
 Pays (aménagement du territoire)

Liens externes 
 Carte interactive des communes d'Eure-et-Loir Conseil Général d'Eure-et-Loir
 Syndicat du Pays Dunois

Références 

Pays d'Eure-et-Loir